Roohallah Jomei (1974-), un journaliste et homme politique iranien.

Jomei peut aussi désigner :
 Jomei (593-641), le trente-quatrième empereur du Japon.